Чемпионат Уругвая по футболу 2018 () — официально 115-й (CXV Campeonato Uruguayo), де-факто 118-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, проходивший с 3 февраля по 11 ноября 2018 года. Полное название — Чемпионат Уругвая — Кубок «Кока-колы» 2018 имени инженера Хулио Сесара Франсини. Турнир назван в честь Хулио Сесара Франсини (1926—2017), президента «Дефенсора», прервавшего в 1976 году 34-летнюю гегемонию «Пеньяроля» и «Насьоналя», а также президента АУФ в 1988—1989 годах.

Схема проведения 
Схема розыгрыша чемпионата осталась прежней, принятой в 2017 году. Перед началом чемпионата 2018 года состоялся первый в истории розыгрыш Суперкубка Уругвая.

Незадолго до начала чемпионата «Эль Танке Сислей» объявил о том, что не сможет принять участие в турнире в связи с долгами. Примечательно, что команда сохранила себе место в Примере лишь благодаря трёхматчевой серии против «Суд Америки», с которой «Эль Танке» набрал одинаковое количество баллов в таблице вылета. Поскольку до начала турнира оставалось мало времени, АУФ приняла решение не вносить изменений в календарь и соперникам «Эль Танке Сислея» каждый тур засчитывалось по технической победе. В Промежуточном турнире вторая группа состояла из семи, а не восьми команд. Для создания равных условий АУФ приняла решение добавить командам Серии B Промежуточного турнира специальный коэффициент, который учитывался в суммарной сезонной таблице и таблице вылета.

Участники

Апертура 
Турнир Апертуры 2018 года носил имя Абдона Порте.

Турнирная таблица 

«Насьональ» на правах победителя Апертуры квалифицировался в полуфинал чемпионата.

Промежуточный турнир 
Промежуточный турнир 2018 года носил имя Хуана Карлоса Бугальо (президент «Феникса» в 1972—1981 и 1988—1989 годах).

Турнирные таблицы 
Серия A

Серия B

Финал 

«Насьональ» — победитель Промежуточного турнира, получил право сыграть в Суперкубке Уругвая 2019 года.

Клаусура 
Турнир Клаусуры 2018 года носил имя Уго Себастьяни (президент «Данубио» в 2003—2011, 2012 годах).

Турнирная таблица 

«Пеньяроль» на правах победителя Клаусуры квалифицировался в полуфинал чемпионата.

Суммарная таблица

Плей-офф за чемпионство 
В полуфинале встречались победители Апертуры и Клаусуры. Только в случае победы «Насьоналя» потребовался бы финальный матч против лучшей команды в сводной таблице сезона «Пеньяроля».

Полуфинал 

Помощники судьи: Николас Таран Мигель Ньевас

Четвёртый арбитр: Андрес Матонте

Поскольку «Пеньяроль» стал также лучшей командой в сводной таблице сезона, он был провозглашён чемпионом Уругвая.

Таблица вылета

Бомбардиры 
Источник: ФИФА

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

2018
Уругвай
2018 год в Уругвае